Роса се може односити на:
 Роса (падавина), врста падавине
 Роса (име), женско име

Насеља у Италији:
 Роса (Леко), насеље у округу Леко
 Роса (Бреша), насеље у округу Бреша
 Роса (Торино), насеље у округу Торино
 Роса (Верчели), насеље у округу Верчели

Остало:
 Ружа (лат. -{Rosa}-), род биљака, из породице ружа (лат. -{Rosaceae}-)
 -{223 Rosa}-, астероид